Ро́берт Нобл (; род. 18 декабря 1945, Стокпорт), более известный как Бо́бби Нобл () — английский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион Англии 1967 года в составе «Манчестер Юнайтед». Рано завершил игровую карьеру из-за травм, полученных в автомобильной аварии.

Карьера 
Бобби родился в Реддише, Стокпорт. В июне 1961 года перешёл в Академию «Манчестер Юнайтед», а в декабре 1962 года подписал с клубом профессиональный контракт. Дебютировал в основном составе «Юнайтед» 9 апреля 1966 года в матче против «Лестер Сити». В сезоне 1966/67 сыграл 29 игр в чемпионате и помог «Манчестер Юнайтед» завоевать чемпионский титул. Свой последний матч в профессиональной карьере провёл 22 апреля 1967 года, сыграв на выезде против «Сандерленда». Вскоре после этого он попал в автокатастрофу и получил серьёзные травмы. Он долгое время пытался восстановиться и вернуться к игре, но это не увенчалось успехом, и в 1970 году Бобби принял решение о завершении карьеры.

Статистика выступлений

Достижения 
 Чемпион Первого дивизиона: 1966/67

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»